Условия Гюгонио — условия, которые должны выполняться на линиях разрыва решений уравнений газовой динамики, как следствия интегральных законов сохранения.

Пусть  уравнение одной из линий разрыва гидродинамических величин, которую будем предполагать на рассматриваемом отрезке  обладающей непрерывной касательной

Пусть  терпит разрыв на линии . 
Обозначим:
 
 

Интегральные законы сохранения в эйлеровых координатах имеют вид

Запишем законы сохранения (2) для контура  АА' ВВ', считая, что линии А'В и B'А контура С, а также двойной интеграл . Вдоль линии  имеем , где .
Поэтому, например, из первого уравнения (1), получаем
  
Ввиду произвольности пределов интегрирования в (2), должно равняться нулю подынтегральное выражение т.е.
.

Сокращая равенство на , мы видим, что условия на линии разрыва одинаковы для трех случаев симметрии .
Поступая аналогичным образом со всеми законами сохранения (1), получим условия на линии разрыва 

которые связывают скачки гидродинамических величин на линии разрыва  и скорость  линии разрыва.
Последние соотношения называются условиями гидродинамической совместимости разрыва либо условиями Гюгонио.

Математическая физика